Un , en anglais, ou chasseur de tête en français, est une personne chargée de recruter des personnes dans différents contextes. Le terme provient d'une pratique anthropologique consistant à conserver la tête d'un ennemi tué.

Cinéma 
 Headhunter, un film danois réalisé par Rumle Hammerich en 2009

Musique 
 Headhunter, un album du groupe suisse Krokus

  est un groupe de metal allemand
 Headhunterz est un disc jockey néerlandais orienté vers le hardstyle

Autres 
 Headhunter, un jeu vidéo d'action-aventure
 « The Headhunter », le nom d'une ancienne équipe de la World Wrestling Federation

Voir aussi